Триселенид циркония — бинарное неорганическое соединение
циркония и селена
с формулой ZrSe,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ :

Физические свойства 
Триселенид циркония образует кристаллы

.

Примечания 

циркония
Соединения циркония